107. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w Hamarze w hali Vikingskipet w dniach 9-10 stycznia 2010. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 35.

Tytuły mistrzów Europy zdobyli: Holender Sven Kramer i Czeszka Martina Sáblíková.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 Katarzyna Bachleda-Curuś – 11. (169,182 pkt)
 Luiza Złotkowska – nie ukończyła (124,371 pkt) - nieoficjalnie 14. miejsce
 Katarzyna Woźniak – nie ukończyła (124,469 pkt) - nieoficjalnie 15. miejsce

mężczyźni 
 Konrad Niedźwiedzki – 9. (154,813 pkt)
 Zbigniew Bródka – nie ukończył (113,987 pkt) - nieoficjalnie 16. miejsce

Wyniki

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
Wyniki poszczególnych biegów na stronie www.isuresults.eu

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2010 w sportach zimowych
Sport w Hamarze
2010 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii